Josef Proksch ist der Name folgender Personen:

* Josef Proksch (Komponist) (1794–1864), tschechischer Pianist und Komponist
 Josef Proksch (Politiker), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter